Боггс () — многозначный термин.

Фамилия 
  (Уильям Боггс-третий; р. 1941) — американский журналист, ведущий передачи Midday Live на WNEW, основном, нью-йоркском телеканале сети Fox (1975—1986); ведущий передачи My Generation на общественном канале PBS.
  (род. 1983) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Техас Рейнджерс» и «Милуоки Брюэрс».
 Боггс, Гейл (род. 1951) — американская театральная и киноактриса.
 Боггс, Генриетта (1918—2020) — американская писательница, журналист и активистка.
 Боггс, Джеймс Калеб (1909—1993) — американский юрист и политик, губернатор штата Делавэр (1953—1960).
  (1955—2017) — американский художник, известный рисунками банкнот.
  (Моран Ли Боггс; 1898—1971) — американский банджоист.
  (род. 1944) — американский юрист, председатель Апелляционного суда 6-го округа США (2003—2009).
  (род. 1986) — игрок Главной лиги футбола в составе клуба «Нью-Инглэнд Революшн».
  (1844—1923) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Иллинойс (1900—1901).
  (1796—1860) — американский политик, вице-губернатор (1832—1836) и губернатор (1836—1840) штата Миссури.
  (Мари Коринн Моррисон Клейборн Боггс; 1916—2013) — американский политик и дипломат, член Палаты представителей США (1973—1991), председатель Национального съезда Демократической партии (1976), посол США в Ватикане (1997—2001).
  (род. 1978) — американский музыкант, лауреат премии GMA Dove Award (2012) как лучший автор христианской песни года.
 Боггс, Митчелл (род. 1984) — американский бейболист, чемпион Мировой серии в составе клуба «Сент-Луис Кардиналс» (2011).
  (Томас Уинтон Боггс; р. 1955) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Техас Рейнджерс» и «Атланта Брэйвз».
  (1902—1974) — американский филателист, обладатель Медали Кроуфорда в (1947); включён в Список выдающихся филателистов (1959).
  (1838—1920) — американский педагог, президент (канцлер) Университета Джорджии (1889—1898).
  (род. 1958) — американский бейсболист, чемпион Мировой серии в составе клуба «Нью-Йорк Янкиз» (1996).
 Боггс, Фил (Филлип Джордж Боггс; 1949—1990) — американский пловец.
  (1914—1972) — американский политик, член Палаты представителей США (1941—1943, 1947—1972), член Комиссии по расследованию убийства президента Кеннеди.
  (1811—1888) — американский военный деятель, контр-адмирал, командир Европейского флота ВМС США (1871).
 Сазерленд-Боггс, Джин (1922—2014) — канадский и американский искусствовед.

Топоним 
  — тауншип в округе Армстронг штата Пенсильвания (США).
  — тауншип в округе Клирфилд штата Пенсильвания (США).
  — тауншип в округе Сентр штата Пенсильвания (США).

Другое 
  — американская инди-рок-группа.